

Okresy w historii sztuki 
 renesans – okres w historii kultury europejskiej przełomu XV i XVI wieku
 renesans karoliński
 renesans ottoński
 renesans XII wieku

Inne 
 renesans lubelski – styl architektoniczny charakterystyczny dla XVII-wiecznego Lublina
 Renesans – polska marka materiałów i przyborów malarskich dla artystów